Bienvenida Agirrezabala Esnaola – attivista spagnola
 José Ramón Esnaola – ex calciatore spagnolo, portiere
 Mariano Arrate Esnaola – calciatore spagnolo, difensore
 Urko Otegui Esnaola – cestista spagnolo